Порса́нгер-фьорд (; ; ) — залив Баренцева моря на севере Норвегии, между полуостровами  и . Омывает территорию норвежской губернии (фюльке) Финнмарк, в том числе одноимённый муниципалитет Порсангер.

География 

Длина залива — 120 км, ширина — до 20 км. Глубина на большей площади составляет 50—100 м.

Берег высокий, крутой. В заливе много скалистых островов.

Приливы полусуточные, величиной до 2,2 м.

Экономическое значение 
Промысел белухи, тюленя. Развито рыболовство (треска и прочие виды северных морских рыб).

Примечания

Литература 
 
 

Заливы Баренцева моря
Фьорды Норвегии
Финнмарк